Akobo – rzeka w Sudanie Południowym i Etiopii
 Akobo – miasto w Sudanie Południowym